Primas (lat., první, přední) může mít následující významy:

 primas (církev) – nejvýznamnější biskup v určité zemi, čestný titul v církvi
 primas neboli primátor – označení pro prvního konšela ve středověké městské správě
 Primas (kryptoměna)

Téhož původu je také: 
 primář – vedoucí lékař odborného oddělení nemocnice
 primáš – první hudebník (houslista) v cikánské kapele nebo folklorních souborech (např. cimbálové muzice)

Externí odkazy